Geiling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Geiling (1874–1924), Maler und Bildhauer in Düsseldorf
 Heiko Geiling (* 1952) deutscher Politologe, Autor und Herausgeber
 Johann Georg Geiling (1657–1729), Bürgermeister von Heilbronn
 Toni Geiling (* 1975), Komponist, Liedermacher und Musiker
Siehe auch:
 Gailing